Hakan Demirel (1986) – cestista turco
Mithat Demirel (1978) – ex cestista e dirigente sportivo tedesco, di origini turche
Süleyman Demirel (1924-2015) – politico turco
Volkan Demirel (1981) – calciatore turco